Hysterarthron é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini, com distribuição restrita à Malásia.

Espécie
 Hysterarthron collare Thomson, 1864

Hysterarthron
Gêneros monotípicos de cerambicídeos